Jack Byrne (–1968) – sceneggiatore, regista e attore statunitense del cinema muto

Jack Byrne (1902-1976) – calciatore irlandese
Jack Byrne (1996) – calciatore irlandese